3K-Modell steht für:
 3K-Modell (CSCW), Klassifizierung und Systematisierung von Anwendungen aus dem Umfeld von Groupware bzw. Computer Supported Cooperative Work (CSCW)
 3K-Modell (Psychologie), empirisch gestützte, integrative Motivationstheorie, die sich für die systematische Diagnose und Intervention bei Motivationsdefiziten nutzen lässt